Glanz steht für:
 Glanz, eine optische Eigenschaft von Oberflächen
 Glanz (Archäologie), Bearbeitungsspuren an Artefakten
 Glanzgräser (Phalaris), auch Glanzsaat, Spitzsaat, Kanariensaat oder Kanariengras
 Größter Glanz, der Zeitpunkt wenn der Planet Venus von der Erde aus gesehen seine größte Helligkeit erreicht, siehe Venus_(Planet)#Grundlagen

Glanz ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Glanz an der Weinstraße, Gemeinde im Bezirk Leibnitz, Steiermark

 Glanz (Gemeinde Ferndorf), Ortschaft der Gemeinde Ferndorf, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Glanz (Gemeinde Gurk), Ortschaft der Gemeinde Gurk, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Glanz (Gemeinde Himmelberg), Ortschaft der Gemeinde Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Glanz (Gemeinde Irschen), Ortschaft in der Gemeinde Irschen, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Glanz (Gemeinde Irdning-Donnersbachtal), Ortsteil der Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Glanz (Gemeinde St. Peter), Ortslage von Althofen bei St. Peter am Kammersberg, Bezirk Murau, Steiermark
 Glanz (Gemeinde Ainet), Ortschaft der Gemeinde Ainet, Bezirk Lienz, Tirol
 Glanz (Gemeinde Matrei in Osttirol), Ortschaft der Gemeinde Matrei in Osttirol, Bezirk Lienz, Tirol
 Glanz (Gemeinde Oberlienz), Katastralgemeinde von Oberlienz, Bezirk Lienz, Tirol
 Glanz (Gemeinde Riegersburg), Ortschaft in der Gemeinde Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark 

 Klanc, Ortschaft von Dobrna, Štajerska, Slowenien (dt. Glanz bei Neuhaus, Untersteiermark) 
 Burg Glanz, abgekommene Burg bei Slatna bei Radovljica, Gorenjska, Slowenien

Glanz ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Glanz (* 1962), deutscher Unternehmensberater
 Berit Glanz (* 1982), deutsche Schriftstellerin, Übersetzerin, Literaturwissenschaftlerin und Bloggerin
 Egon Glanz (1880–1945), österreichischer Beamter und Innenminister
 Gregor Glanz (* 1979), österreichischer Schlagersänger
 Hugo Glanz von Eicha (1848–1915), österreichischer Politiker
 Jakob Glanz († 18. Jh.), deutscher Tischler und Holzschnitzer aus Waldshut
 Josef Glanz (1795–1866), österreichischer Ziseleur und Medailleur
 Meinhard Glanz (1924–2005), deutscher Militär, Generalleutnant des Heeres der Bundeswehr und Inspekteur des Heeres
 Udo Glanz (* 1972), Pädagoge, Autor und Verleger von Ausbildungsmaterialien insbesondere MOOCs

Glanz, Weiteres:
 Glanz Verlag, Schulbuchverlag in Freiburg im Breisgau

Siehe auch:
 Glantz
 Glans